Riksettan kan avse

Riksväg 1, Sverige – tidigare benämning på huvudvägen mellan Helsingborg och Stockholm
Riksväg 1, Finland – en av Finlands huvudvägar
Riksettan (turistväg) – en turistväg mellan Markaryd och Vaggeryd
Riksettan (radioprogram) – ett radioprogram i Sveriges Radio P1
Riksettan (tidskrift) – en motorhistorisk tidskrift